Orilka (ukrainisch , russische Entsprechung / ) ist ein Orts- und Flussname in der Ukraine:

 Orilka, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Charkiw, Rajon Losowa
 Orlika (Nowomoskowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk

 Orilka (Fluss), 95 km langer Nebenfluss des Oril